Тодд Бертуцці (,  2 лютого 1975, Садбері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 23-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер Канакс», «Флорида Пантерс», «Детройт Ред-Вінгс», «Анагайм Дакс» та «Калгарі Флеймс».

У березні 2004 в матчі проти «Колорадо Аваланч», вчинив бійку, під час якої наніс травму Стіву Муру, за що отримав дискваліфікацію до кінця сезону.

Загалом провів 1246 матчів у НХЛ, включаючи 87 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 21 гру в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003, 2004.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 2003.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Італійці Канади
Уродженці Садбері